Název Modrý potok má více vodních toků:

 Modrý potok (přítok Kočovského potoka) – pravostranný přítok Kočovského potoka v okrese Bruntál
 Modrý potok (přítok Úpy) – pravostranný přítok Úpy v okrese Trutnov.
 Modrý potok (přítok Zlatého potoka) – levostranný přítok Zlatého potoka v okrese Jeseník.

Hydronyma podle barev